Турлыбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Турлыбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Турлыбай — село в Таласском районе Жамбылской области.